Capricorn se poate referi la:

 Capricorn (zodie)
 Capricornul (constelație)
 Capricorn (revistă), revistă literară condusă de George Călinescu